Футбо́льний клуб «Ліверпу́ль» () — англійський професіональний футбольний клуб з однойменного міста. Команда грає в Англійській Прем'єр-лізі, з часу свого заснування у 1892 «Ліверпуль» завжди грав на стадіоні «Енфілд Роуд»

«Ліверпуль» виграв чемпіонат першого дивізіону 18 разів, кубок Англії — 7 разів, кубок Ліги — 8 разів, кубок чемпіонів — 5 разів й кубок УЄФА — 3 рази.

У цей список входять досягнення «Ліверпуля» в головних турнірах, а також найкращі бомбардири клубу за підсумками кожного сезону і середня відвідуваність «Енфілда». Незакінчений сезон 1939–1940 і турніри під час Другої світової війни в список не входять.

Історія 
«Ліверпуль» створив 1892 року Джон Гулдінг, щоб мати команду, яка грала б на його стадіоні «Енфілд Роуд». Попередні сім років на стадіоні грала команда «Евертон», але в 1981 Джон Гулдінг, якому належала доля стадіону, викупив його повністю й запропонував збільшити орендну плату від 100 фунтів до 250 фунтів. «Евертон» відмовився пристати на це й пішов з «Енфілда» на «Гудісон Парк».

Залишився порожній стадіон і три гравці. Гулдінг вирішив утворити свій власний футбольний клуб, і 15 березня 1892 виник ФК «Ліверпуль». Першого ж сезону «Ліверпуль» виграв Ланкаширську лігу й на сезон 1893/1894 його запросили до другого дивізіону. Команда закінчила сезон без поразок, здобула звання чемпіона другого дивізіону й перейшла до найвищого — першого дивізіону.

У 1901 «Ліверпуль» виграв свій перший чемпіонат, повторивши це досягнення в 1906. В 1922 й 1923 «Ліверпуль» вперше в своїй історій виграв два чемпіонати поспіль. Потім настав найдовший без трофейний період, і місце першості клуб здобув аж у чемпіонаті 1947 року. У 1954 році Ліверпуль вилетів із першого дивізіону. З 1954 по 1962 рік клуб бовтався в другому дивізіоні й не мав жодних успіхів у кубку Англії. Та з приходом в 1959 році легендарного Біла Шенклі, за 15 років «Ліверпуль» став один із провідних клубів Європи.

«Ліверпуль» вперше брав участь в єврокубках у сезоні 1964-65, в якому, також вперше, виграв Суперкубок Англії. Свій перший європейський трофей, Кубок УЄФА, клуб виграв в сезоні 1972-73. У сезоні 1976-77 червоні виграли Кубок чемпіонів, і в наступному сезоні знову повторили свій успіх. Клуб зробив хет-трик у сезоні 1983-84, перемігши в чемпіонаті, Кубку чемпіонів і Кубку ліги. Перший дубль у вигляді перемог у чемпіонаті та кубку країни «Ліверпулю» вдався в 1986 році, в сезоні 2000-01 клуб знову зробив хет-трик, вигравши Кубок ліги, Кубок Англії і Кубок УЄФА.

Ключ 

Ключ для сезону в лізі:
 І = Ігри
 В = Виграш
 Н = Нічия
 П = Програш
 МЗ = М'ячі забиті
 МП = М'ячі пропущені
 О = Очок
 М = Місце

Ключ для дивізіонів:
 Прем = Прем'єр-ліга
 Див1 = Перший дивізіон
 Див2 = Другий дивізіон
 ЛЛ = Ланкаширська ліга

Ключ для етапів та раундів:
 НВ = Не виступав
 КР = Кваліфікаційний етап
 Р1 = Перший раунд
 Р2 = Другий раунд
 Р3 = Третій раунд
 Р4 = Четверний раунд
 Р5 = П'ятий раунд

 Р6 = Шостий раунд
 Гр = Груповий етап
 1/4 = Чвертьфінал
 1/2 = Півфінал
 Ф = Фіналіст
 НВ = не визначений
 Пр = Переможець

Інше:
 КА = Кубок Англії з футболу
 Ср. від. = Середня відвідуваність

Для дивізіонів жирним шрифтом відзначається зміна дивізіону. 
Для найкращих бомбардирів клубу жирним шрифтом відзначається найкращий бомбардир сезону в своєму дивізіоні.

Сезони

Примітки 

А.  Кубок Футбольної ліги був утворений в 1960 році.

Б.  Рахуються голи у всіх турнірах.

В.  Для розрахунку середнього показника відвідуваності враховуються матчі, що класифіковані як домашні, у всіх турнірах.

Г.  «Ліверпуль» був підвищений у класі після перемоги над «Ньютон Хіт» 2-0 у матчі плей-оф. Система плей-оф для підвищення і пониження в класі застосовувалася до сезону 1898-99.

Ґ.  «Ліверпуль» був знижений в класі після поразки 0-1 від Блекберн Роверз у матчі плей-оф.

Д.  «Ліверпуль» був підвищений у класі після двох перемог і однієї нічиєї в чотирьох матчах плей-оф, в яких зіграв проти Смол Хіз Альянс і Вест-Бромвіч Альбіон.

Е.  31 гол у Першому дивізіоні.

Є.  30 голів у Першому дивізіоні.

Ж.  У 1923 році Суперкубок Англії був розіграний між професіоналами та аматорами.

З.  На всіх етапах Кубка Англії 1945-46 переможець визначався за підсумками двох матчів.

И.  Незважаючи на участь в першому Кубку ліги 1960-61 років, «Ліверпуль», та багато інших клубів, відмовився від участі в подальших розіграшах до сезону 1967-68.

І.  З 1939 по 1993 рік, у разі нічиєї, Суперкубок Англії ділився між двома клубами, і кожен клуб володів кубком по 6 місяців.

Ї.  З сезону 1981-82 за перемогу стало нараховуватися 3 очки.

Й.  32 голи в Першому дивізіоні.

К.  Після інциденту на «Ейзелі», англійські клуби були відсторонені від єврокубків з 1985 по 1990 рік. «Ліверпуль», спочатку був відсторонений на 10 років, але згодом допущений до єврокубків в 1991 році.

Л.  26 голів у Першому дивізіоні.

М.  22 найкращих клуби Англії вийшли з Футбольної Ліги і утворили Прем'єр- лігу, вищий дивізіон сучасної Системи футбольних ліг Англії.

Н.  Найкращий бомбардир чемпіонату.

О.  18 голів у Прем'єр -лізі.

П.  Найкращий бомбардир чемпіонату.

Р.  18 голів у Прем'єр -лізі.

С.  Клуб, який фінішував третім у своїй групі на першому груповому етапі Ліги чемпіонів, виходить у третій раунд Кубка УЄФА (Ліги Європи УЄФА).

Посилання 
 /Архів і статистика сезонів «Ліверпуля» на lfchistory.net  
 Архів і статистика сезонів «Ліверпуля» на fchd.info  
 Архів і статистика сезонів «Ліверпуля» на footballsite.co.uk  

Списки:Футбол